Coprotinia är ett släkte av svampar. Coprotinia ingår i familjen Sclerotiniaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Coprotinia